Фёдоров Георгий Алексеевич (род. 23 марта 1995, Санкт-Петербург) — российский композитор.

Биография 
Победитель Всероссийского конкурса композиторов симфонической музыки Красноярской краевой филармонии «Симфония Сибири» (2016).

Сотрудничал с London Symphony Orchestra, c Ярославским Академическим Симфоническим Оркестром, с оркестром Красноярской краевой филармонии. Музыку Георгия Фёдорова исполняют во многих городах России и Европы (Мариинский театр, Санкт-Петербург; Белорусская государственная филармония, Минск; театры «Fabrik» и «Monsun», Гамбург и др.).

Известен активной социальной культурно-просветительской деятельностью. Вместе с дирижером и скрипачом Илией Дьяковым является основателем проекта «Оркестр 1703», в рамках которого проводятся образовательные лекции-концерты для молодежной аудитории.

С 2015 года служит в театре На Литейном, в арт-кабаре «Бродячая собака», в труппе театра «Вангоги».

С 2016 года работает оркестратором в Bubble Studios.

Ссылки 
 vk.com Страница Оркестра 1703
 tvc.ru О чём говорил Путин с молодежью на форуме «Таврида»
 yar-filarmoniya.ru Афиша Ярославской Государственной Филармонии
 krasfil.ru Финальный аккорд проекта «Симфония Сибири»

Родившиеся 23 марта
Родившиеся в 1995 году
Композиторы России